Jashpur (district), een district van de Indiase staat Chhattisgarh
 Jashpur Nagar, de hoofdplaats van het Indiase district Jashpur